Елецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Елецкое сельское поселение — входит в Елецкий район

Тверская область
 Елецкое сельское поселение — входит в Селижаровский район